Sherford – planowana miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Sherford – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon
 Sherford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Sherford – rzeka w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Sherford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset